Асенова:

 Асенова, Венка (1930—1986) — болгарская шахматистка, гроссмейстер
 Асенова крепость — средневековая крепость, расположенная в болгарских Родопских горах